Франц Омар Фанон (; 20 июля 1925, Фор-де-Франс, Мартиника — 6 декабря 1961, США) — франкоязычный вест-индский революционер, социальный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в странах Третьего мира на протяжении уже более чем четырёх десятилетий.

Биография

Мартиника 
Франц Фанон родился на принадлежащем Франции острове Мартиника в Карибском море в смешанной семье: его отец был потомком африканских рабов, а мать по одной из линий происходила из Страсбурга в Эльзасе. На Мартинике посещал самое престижное учебное заведение на острове, Lycée Schoelcher, где учился у знаменитого поэта и основателя концепции негритюда Эме Сезера.

Вторая мировая война 

Антиколониальные убеждения Фанона окончательно оформились в годы Второй мировой войны. После оккупации Франции немцами в 1940 году на Мартинике расквартированные здесь вишистские войска подпали под морскую блокаду; в этих условиях значительно участились случаи насилия и домогательств по расистскому принципу со стороны французских солдат. В возрасте восемнадцати лет Фанон, увидевший собственными глазами самые крайние формы колониального расизма, бежал с острова на британскую Доминику, где присоединился к войскам «Свободной Франции». Получив некоторый опыт в составе голлистских сил, после высадки союзников в Нормандии вступил в ряды французской армии и принимал участие в освобождении Франции, в частности, в боях в Эльзасе. После тяжёлого ранения, полученного при Кольмаре в 1944 году, был награждён Военным крестом (Croix de Guerre). Однако уже после форсирования Рейна полк, в котором служил Фанон, был «очищен» по расовому принципу: все темнокожие солдаты, включая Франца, были отправлены назад в Тулон.

Франция 
В 1945 году Фанон вернулся на Мартинику, однако после подготовки и сдачи выпускного экзамена (т. н. бакалавриата) навсегда выехал оттуда. Ещё во время нахождения на острове он принял активное участие в избирательной кампании своего наставника и товарища Эме Сезера, баллотировавшегося в Национальное собрание Четвёртой Республики первого созыва как кандидат Коммунистической партии Франции от Мартиники. Прибыв во Францию, получил высшее образование в Лионском университете, где изучал медицину и психологию, а также посещал лекции по философии (в том числе у Мориса Мерло-Понти), теории литературы и драматургии. Получив диплом психиатра в 1951 году, Фанон продолжал заниматься под руководством каталонского психиатра и ветерана Гражданской войны в Испании Франсуа Токеля (François Tosquelles) и начал работать по специальности. В частности, он сталкивался со случаями неврозов, вызванных колониальным сознанием.

Подыскивая работу, он обращался к Леопольду Сенгору о возможности врачебной практики в Сенегале, но не получил ответа. В итоге он получил место главного врача психиатрической больницы в Нормандии. Уже находясь там, Фанон узнал о вакансии в алжирском городе Блиде. Фанон покинул Францию и перебрался в Алжир, поскольку его привлекала работа в среде колониального народа.

Алжир 

В 1953 году Фанон покинул Францию и выехал в оккупированной ей Алжир, где в годы Второй мировой войны некоторое время был расквартирован его полк. С 1953 по 1956 году возглавлял (chef de service) психиатрическое отделение в госпитале Блида-Жуанвиля в Алжире. После начала Алжирской войны в ноябре 1954 года присоединился к алжирскому движению за независимость, а в 1956 году стал редактором газеты «Воин» («El Moudjahid») — главного печатного издания алжирского Фронта национального освобождения, издававшегося в Тунисе. Таким образом, Франц Фанон стал главным идеологом ФНО и одной из ключевых фигур в среде алжирских борцов за независимость. За это время он много ездил по стране, в основном по району Кабиле, изучая культурную и психологическую жизнь алжирцев.

Весной 1956 года написал своё знаменитое «Письмо министру-резиденту об отставке», в котором окончательно порвал со своим французским ассимиляционным воспитанием и образованием. В результате в январе 1957 года госпиталь в Блиде был закрыт как «рассадник бунтарей», а сам Фанон был выдворен французскими властями из Алжира. Он был вынужден вернуться во Францию, а оттуда тайно выехать в Тунис. В 1960 году Временное правительство Алжира Ахмеда бен Беллы назначило его послом в Республике Гана. В этом качестве он посещал конференции в Аккре, Конакри, Аддис-Абебе, Леопольдвиле (нынешней Киншасе), Каире и Триполи.

Смерть 
После изнурительного переезда через Сахару для открытия Третьего фронта у Фанона была выявлена лейкемия. По совету тунисских специалистов он приезжал на лечение в Советский Союз. После посещения СССР почувствовал некоторое ослабление болезни, что позволило ему успеть закончить своё политическое завещание — известную книгу «Проклятьем заклеймённые» («Весь мир голодных и рабов», «Les damnés de la terre»; русские переводчики обычно не признают в её названии первую строчку из «Интернационала» Эжена Потье и передают его как «Проклятые земли»). Пока он ещё не был прикован к кровати, Франц Фанон читал лекции офицерам Армии национального освобождения (Armée de Libération Nationale) в Гардимао на тунисско-алжирской границе. Совершив последний предсмертный визит к Жану-Полю Сартру в Рим, в силу ухудшившегося состояния здоровья выехал в США. Франц Фанон умер 6 декабря 1961 года в пригороде американской столицы — Бетесде (штат Мэриленд) — под именем Ибрагим Фанон. Он был похоронен в склепе мучеников в Айн Керме на востоке Алжира.

Произведения 
В 1952 году Фанон выступил с книгой «Чёрная кожа, белые маски» («Peau noire, masques blancs»), в которой жёстко обличал расизм и колониализм. Кроме того, в своей книге Фанон подводит к мысли, что характер психических расстройств человека зависит от принадлежности к тому или иному общественному классу, а избавление от расстройств личности как таковых лежит через коренное изменение общественного строя.

Незадолго до его смерти, в 1961 году, увидела свет его книга «Проклятые этой земли» («Les damnés de la terre», строчка из «Интернационала», которая в русском тексте песни переводится как «Проклятьем заклейменный»), ставшей одной из первых попыток теоретического осмысления общественных классов и революции в африканском контексте. Вслед за Карлом Марксом, Фанон искал класс, который был бы наименее заинтересован в сохранении существующего социально-экономического строя. В то время как Маркс в Европе (в метрополии) обрёл его в пролетариате, Фанон в Африке (в колониях) нашёл его в крестьянстве: «… ясно, что в колониальных странах революционными являются только крестьяне. Им нечего терять, а приобретут же они весь мир. Крестьянин — деклассированный и голодный — одним из первых среди эксплуатированных осознает, что только насилие приносит плоды». Система колониального господства является тотальной: она опирается на угнетение и насилие в политике, экономике, культуре, даже в повседневной жизни. Колониализм последовательно уничтожает человека.

При этом страдает не только угнетённый — система вызывает психические расстройства и у угнетателя тоже. Однако только угнетённый остро чувствует патологичность колониализма и необходимость тотального с ним разрыва, сопровождающегося насилием. Насилие угнетённого является законным ответом на насилие угнетателя, а наиболее последовательной формой этого насилия является вооружённая борьба. Благодаря идеям этой книги, запрещённой к печати во Франции, Фанон занял в сознании оппозиционных левых интеллектуалов место автора социального евангелия, требовавшего очищения колониальных народов от отсталости через «коллективный катарсис», достигаемый благодаря революционному насилию против угнетателей.

Влияние 
Хотя при жизни Фанон не был ведущим членом ФНО (он занимал ответственные, но не руководящие должности) и его роль в практической борьбе была относительно скромной, он стал одной из фигур, воплотивших дух африканской революции. Воспевая революционное насилие как «великий ответный механизм» угнетённых, Фанон оказал значительное влияние как на национально-освободительные движения Африки и Латинской Америки, так и на леворадикальное движение в западных странах. Идеи Фанона воспринимались как непосредственно, так и через Жана-Поля Сартра, написавшего к книге «Проклятьем заклеймённые» предисловие, а также Герберта Маркузе, приспособившего их к западноевропейским реалиям. Посмертно (в 1964 году) был издан программный сборник Фанона, составленный из написанных в поздние годы жизни кратких произведений, — «К африканской революции» («Pour la révolution africaine»). В этой книге Фанон проявил себя, среди прочего, и как военный стратег.

Антиколониальные установки, изложенные в книге «Проклятьем заклеймённые», оказали значительное влияние на революционных лидеров в разных регионах мира — Че Гевару в Латинской Америке, Малкольма Икс в США, Стива Бико в ЮАР, Али Шариати в Иране. Идеи Фанона в оригинальном ключе развил бразильский педагог Паулу Фрейре. Последователями его идей считали себя «Чёрные пантеры».

Примечания

Литература 
 Фанон Ф. О насилии [отрывки из книги «Весь мир голодных и рабов»] // Цветков А. В. (сост.). Антология современного анархизма и левого радикализма, Том 2. — Москва: «Ультракультура», 2003. — С. 15-78.
 Гальперина Е.Л. Величие и трудности деколонизации (Франц Фанон. Человек. Идеи. Влияние) // Иностранная литература, № 10, 1970.
 Гордон А.В. Проблемы национально-освободительной борьбы в творчестве Франца Фанона. — Москва: «Наука», 1977. — 240 с.
 Левин И. Книга — динамит // За рубежом, № 5, 9, 1962.
 Уоддис Джек. «Новые» теории революции. Критический анализ взглядов Ф. Фанона, Р. Дебре, Г. Маркузе. — Москва: «Прогресс», 1975. — 526 с.
 Усов Г.А. Франц Фанон и его революция отчаяния // Мировая экономика и международные отношения, № 10, 1969.
 Франц Фанон // Р. А. Ульяновский. Политические портреты борцов за национальную независимость. — Москва: Политиздат, 1983. — C. 307-318.
 Wallerstein Immanuel. Frantz Fanon: Reason and Violence // Berkeley Journal of Sociology, Vol. 15 (1970), pp. 222–231. (англ.)

Ссылки 
 Мария Завьялова. Доктор прописал кровопускание: риторика насилия и афроамериканская литература 1960-х годов
 Алексей Цветков. Иконы новых левых

Марксисты
Теоретики марксизма
Коммунисты Франции
Революционеры Франции
Революционеры Мартиники
Революционеры Алжира
Участники войны за независимость Алжира
Писатели Мартиники
Персоналии по алфавиту
Умершие от лейкоза
Постколониализм
Антиколониалисты
Экзистенциалисты
Похороненные в Алжире
Политические философы
Послы Алжира в Гане